Захват:
 Результат агрессии; военный захват (оккупация) другого государства или его части (аннексия); имущественный захват (Рейдерство (бизнес), сквоттинг, самозахват) — земли, предприятий, зданий, транспорта (угон).
 Силовое задержание физических лиц (пленных, заложников, преступников и др.), в частности, с применением оружия.
 Захват — приём в борцовских единоборствах, дающий борцу контроль над частью тела противника.
 Захват — вспомогательное устройство грузоподъёмной машины.
 Захват движения (от ) — метод анимации персонажей и объектов.
 Захват экрана — получение снимка экрана  (от ), показывающего содержимое экрана компьютера в момент, когда произведен захват.
 Видеозахват экрана (от ) — цифровая видео- и аудиозапись, производимая непосредственно с экрана компьютера, так же известная как скринкаст ( — экран и  — передача, вещание).
 Захват видео — процесс конвертации аналогового видеосигнала в цифровой с применением персонального компьютера.
 Нейтронный захват — вид ядерной реакции, в которой ядро атома соединяется с нейтроном и образует более тяжёлое ядро.
 Электронный захват, e-захват — один из видов бета-распада атомных ядер. 

В искусстве
 Захват (фильм).